Três Coroas kan syfta på:

Brasilien 

 Três Coroas (kommun), Rio Grande do Sul, 
 Três Coroas (ort), Rio Grande do Sul,